En Pologne, Gajewo peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gajewo, village du powiat de Czarnków-Trzcianka,
 Gajewo, village du powiat de Śrem

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gajewo, village du powiat de Golub-Dobrzyń,
 Gajewo, village du powiat de Świecie.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Gajewo, village du powiat de Drawsko,
 Gajewo, village du powiat de Koszalin.

dans d'autres voïvodies
 Gajewo, village de la voïvodie de Lubusz,
 Gajewo, village de la voïvodie de Poméranie,
 Gajewo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.